Mercier kan syfta på: 

 Champagne Mercier – en fransk champagneproducent

Personer
Auguste Mercier (1833-1921), fransk general
Désiré-Joseph Mercier (1851–1926), belgisk kardinal
 Gaston Mercier (1932–1974), fransk roddare
Honoré Mercier (1840–1894), kanadensisk politiker
Louis-Sébastien Mercier (1740–1814), fransk författare
Michel Mercier (född 1947), fransk politiker

Geografi

Kanada 

 Mercier (kommun), Québec, Montérégie,

Se även
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve – stadsdel i Montreal
 Parc Honoré-Mercier – flera parker i Québec-provinsen, Kanada 

Robotskapade Kanadaförgreningar